Blackmore kan avse:

 Blackmore (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geogrtafi

Australien 

 Blackmore River – ett vattendrag i Northern Territory

Kanada

 Blackmore Bogan – ett vattendrag i New Brunswick
 Blackmore Island – en ö i Ontario

Storbritannien

 Blackmore, Hook End and Wyatts Green – en civil parish i Brentwood i Essex i England
 Blackmore – en ort i Essex, England
 Blackmore, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England

Se även
 Blackmore Creek – flera
 Blackmore End – flera
 Blackmore Lake – flera